Юргинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Юргинское сельское поселение — входит в Юргинский район

Тюменская область
 Юргинское сельское поселение — входит в Юргинский район